Antonio Rodríguez ist der Name folgender Personen:
 Antonio Rodríguez (Sportler) (1926–2007), argentinischer Sportler und Sportfunktionär
 Antonio Rodríguez (Leichtathlet) (* 1963), portugiesischer Leichtathlet
 Antonio Rodríguez Dovale (* 1990), spanischer Fußballspieler
 Antonio Rodríguez Lesende (1905–1979), argentinischer Tangosänger
 Antonio Rodríguez Luna (1910–1985), spanischer Künstler
 Antonio Rodríguez Martínez (* 1979), spanischer Fußballtorhüter, siehe Toño (Fußballspieler, 1979)
 Antonio Rodríguez Romera (1908–1975), spanischer Kunstwissenschaftler und -kritiker, Zeichner und Karikaturist, siehe Antonio Romera
 Antonio Rodríguez Salvador (* 1960), kubanischer Dichter, Dramaturg und Essayist
 Antonio Hernández y Rodríguez (1864–1926), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tabasco

Siehe auch:
 António Rodrigues